Pan se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jin Tang Pan
 Yitao Pan
 Zhi-Xiang Pan